Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte este un proiect al Asociației Kogayon, care-și propune obținerea statutului de Geoparc Internațional UNESCO pentru Oltenia de sub Munte, până în 2025.

Oltenia de sub Munte este teritoriul din județul Vâlcea, situat pe teritoriul localităților Vaideeni, Horezu, Costești, Bărbătești, Stoenești și Băile Olănești, de la granița cu județul Gorj și până aproape de Olt și din creasta Munților Căpățânii până la DN 67. Pe teritoriul acesta există 41 sate, cu o poipulație de peste 24.000 locuitori. Proiectul se adresează și altor 11 localități adiacente, în care sunt alți peste 35.000 locuitori. Are o suprafață de 635,58 kmp.

Proiectul este o continuare a proiectelor Asociațiației Kogayon, începute în urmă cu 20 de ani în urmă. Asociația a derulat studiile și demersurile care au dus în 2004 la înființarea Parcului Național Buila-Vânturarița. Din 2006 s-a implicat în administrarea parcului national și a altor arii naturale protejate. Asociația a derulat în Oltenia de sub Munte peste 20 proiecte, care au vizat activități de inființare si management al ariilor naturale protejate, amenajare a infrastructurii de vizitare și informare (trasee tematice, de drumeție și cicloturism, refugii, adăposturi, puncte de informare) , cercetare, promovare, informare și conștientizare a comunităților locale și vizitatorilor, educație ecologică (Programul Ranger Junior). Asociația s-a implicat și în proiectul înființării Parcului Natural Văcărești și al creării Rețelei Naționale de Arii Naturale Urbane, prin care se dorește apropierea comunităților urbane și rurale în jurul conservării naturii.

În 2019 a început proiectul Oltenia de sub Munte - Geoparc aspirant UNESCO, prin transmitera scrisorii de intenție către UNESCO. În acest proiect sunt coalizați la ora actuală peste 80 parteneri. Este un proiect de dezvltare regionala, cu componente de evaluare a teritoriului și patrimoniului natural și cultural, de promovare, de educatie, de amenajare a infrastructurii de vizitare, de dezvoltare de produse și servicii locale, de realizare a unei strategii de dezvoltare a regiunii Oltenia de sub Munte.

Din 2020 Oltenia de sub Munte, prin Asociația Kogayon face parte dintr-un proiect internațional – Bioregions Weaving Labs, coordonat și finanțat de către Commonland, Ashoka Europe și Presencing Institute, alături de organizații din 10 țări europene. Proiectul își propune regenerarea ecologică, socială și economică a 1 million de hectare de suprafețe terestre și marine din Europa, prin activarea a 1 million de oameni, până în 2030.

Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte este o oportunitate de dezvoltare durabilă locală, bazată pe resursele locale și realizată cu implicarea factorilor locali.

Este o recunoaștere internațională a unui teritoriu de dezvoltare durabilă cu valori internaționale.

El creează un cadru de cooperare între actorii locali, dezvoltă parteneriate, propune proiecte comune și își propune să fie un motor al dezvoltării teritoriului Olteniei de sub Munte.

Este despre oameni și despre modul în care comunitățile umane și-au construit identitatea, utilizând continuu resursele naturale rezultate în urma evoluției îndelungate a Pământului.

Proiectul Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte înseamnă:

1. Definire teritoriu și limite prin asocierea voluntară a factorilor interesați din mai multe comune.

2. Analiza multidisciplinară a teritoriului, prin identificarea și evaluarea patrimoniului natural și cultural local.

3. Promovarea teritoriului prin crearea unei identități vizuale și prin abordare de jos în sus, cu implicarea comunității pentru crearea de produse, servicii, branduri și etichete locale.

4. Parteneriate locale între sectoarele public, privat, academic și societatea civilă.

5. Echipa proiectului și de administrare a geoparcului, interdisciplinara, cu un buget, cu consiliu științific și consiliu de coordonare format din reprezentanți ai partenerilor cheie.

6. Strategie de dezvoltare și plan de acțiune ale regiunii, realizate și puse în practica unitar și coerent, bazate pe studii, consultare și participare publică.

7. Geoturism și ecoturism: valorificarea patrimoniului natural și cultural prin dezvoltarea de programe, oferte, produse, servicii și evenimente locale.

8. Infrastructură specifică: trasee, puncte de informare, centre de vizitare, mijloace de informare.

9. Programe de educație, cercetare, informare și promovare. 

10. Acces la rețea de colaborare internațională.

Note

Legături externe 
 Horezu, perla Olteniei de Sub Munte, cu minunății arhitecturale, obiective turistice și locuri misterioase, Daciana Mitrache, 07.03.2020, adevarul.ro 
 Oltenia de sub munte, Dinu Săraru, 19.02.2021, adevarul.ro
 Geoparcul Oltenia de sub Munte, o poveste dubioasă sau un brand turistic?, 30 martie 2021, ramnicuvalceaweek.ro
 „Am transformat Oltenia de sub Munte într-un brand”, Marius Chivu, 1 sept. 2022, dilemaveche.ro

Vezi și 
 Locuri din Patrimoniul Mondial UNESCO

Geografia județului Vâlcea
Turismul în județul Vâlcea
UNESCO